Алексей Ильич Курбатов (1830—1885) — русский инженер-технолог, металлург.

Биография 
В 1867 году окончил Санкт-Петербургский практический технологический институт — механическое отделение со званием технолога 1-го разряда. В 1873—1876 годах работал в механических мастерских технологического института, слесарным и сборочным мастером. После представления диссертации получил степень инженера-технолога.

Занимался проблемами выделки стали на Александровских пушечных заводах в Петрозаводске.

Был директором «Сампсониевского машинного, литейного и вагоностроительного завода».

Публиковал статьи в «Известиях Санкт-Петербургского технологического института». Он автор учебника для средних учебных заведений «Курс элементарной геометрии с практическими упражнениями» (М.: тип. Ф. Б. Миллера, 1864. — 142 с.). Также им напечатаны:
 Теория, практика и средства к улучшению контуазского способа выделки железа. — СПб.: тип. т-ва «Общественная польза», 1873. — 66 с.
 О хлорозамещенных продуктах бензола. — СПб. 1878 (совместно с Ф. Бейльштейном). 

Умер  года. Похоронен в селе  по Шлиссельбургскому тракту.

Примечания

Литература 
 

Инженеры Российской империи
Металлурги Российской империи

Инженеры-технологи
Алексей Ильич